Гран-прі Великої Британії 2007 року — дев'ятий етап чемпіонату світу 2007 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 6 по 8 липня на автодромі Сільверстоун (Сільверстоун, Велика Британія).

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Найшвидше коло: Кімі Ряйкконен — 1:20.638

Кола лідирування: Кімі Ряйкконен — 24 (16-17, 38-59); Фернандо Алонсо — 20 (18-37); Льюїс Хемілтон — 15 (1–15).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 

 http://www.formula1.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 http://www.of1.ru/

Гран-прі Великої Британії
Липень 2007

2007 в англійському спорті